Die Internationalen Württembergischen Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Vaihingen, einem Stadtbezirk von Stuttgart. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 23. bis 29. Juni 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Stuttgart
Vaihingen (Stuttgart)